Back Creek Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Back Creek Mountain (North Carolina)
 Back Creek Mountain (Virginia)